„Amiral Charner” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Amiral Charner” – krążownik pancerny typu Amiral Charner z końca XIX wieku
 „Amiral Charner” – awizo typu Bougainville z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Amiral Charner” (F727) – fregata typu Commandant Rivière z lat 60. XX wieku, sprzedany w 1991 roku Urugwajowi, gdzie służył pod nazwą „Montevideo” do 2009 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów